Liste der Kulturdenkmale in Schwerstedt steht für:

 Liste der Kulturdenkmale in Schwerstedt (bei Weimar), Gemeinde Schwerstedt, Landkreis Weimarer Land, Thüringen
 Liste der Kulturdenkmale in Schwerstedt (bei Straußfurt), Gemeinde Schwerstedt, Landkreis Sömmerda, Thüringen